

Кот () — село у Глоденському районі. Входить до складу комуни Кухнешть.
 Кот () — село у Шолданештському районі. Входить до складу комуни Клімеуцій-де-Жос.

Див. також 
 Кот (прізвище)
 Котт

Багатозначні терміни